Scott Evans – attore statunitense
Scott Evans – giocatore di badminton irlandese 
Scott Evans – calciatore gallese
Scott Evans – montatore cinematografico statunitense